Vauban se poate referi la:

 Sébastien Le Prestre, Marchiz de Vauban (15 mai 1633 - 30 martie 1707), numit și Vauban, a fost un mareșal al Franței
 Vauban, Saône-et-Loire, comună în departamentul Saône-et-Loire, Franța
 Vauban, Freiburg, cartier în Freiburg, Germania